De Grand Prix-wegrace van Spanje 2013 was de derde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2013. De race werd verreden op 5 mei 2013 op het Circuito Permanente de Jerez nabij Jerez de la Frontera, Spanje.

Uitslag

MotoGP

Moto2

Moto3 
De race werd gestopt na vijftien ronden na een zware crash van Alan Techer. De stand aan het eind van deze ronde werd gebruikt als eindstand. Techer was niet binnen vijf minuten na het zwaaien van de rode vlag teruggekeerd in de pitstraat en werd daarom niet geklasseerd.

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2013
Spanje